Karpiel ist der Familienname folgender Personen:

 Kamila Karpiel (* 2001), polnische Skispringerin
 Józef Karpiel (1932–1994), polnischer Nordischer Kombinierer  
 Stanisław Karpiel (1909–1992), polnischer Skilangläufer